Влади́мир Петро́вич Золоту́хин (5 января 1930, Ленинград — 5 августа 2020 года, Москва) — советский и российский учёный-американист, доктор исторических наук (1972), профессор (1979). Специалист по американской политической системе, фермерскому движению и сельскохозяйственной политике США.

Биография 
В 1953 году окончил Московский государственный университет, в 1957 — аспирантуру Института истории АН СССР. С 1957 года работал в научно-исследовательских институтах системы Академии наук: Института истории (1957—1961), Института Латинской Америки (1961—1966), Института международного рабочего движения (1966—1968). В 1963 году защитил кандидатскую диссертацию «Положение фермерства и правительственная аграрная политика в США (1945—1950 гг.)».

С 1968 года — в Институте США и Канады АН СССР (РАН); ведущий научный сотрудник. В 1971 году защитил докторскую диссертацию «Фермерское движение и правительственная сельскохозяйственная политика в США, 30-е — 60-е годы XX века». Учёный секретарь научного совета РАН по комплексному изучению проблем США.

Библиография 
 Фермеры и Вашингтон (1968)
 Государственный строй США (1976; соавтор)
 История США, 4 т. (1987; соавтор)
 Политические институты США: история и современность (1988; соавтор)
 Современные Соединенные Штаты Америки (1988; соавтор)

Литература 
 Золотухин Владимир Петрович // Иванян Э. А. Энциклопедия российско-американских отношений. XVIII—XX века. — Москва: Международные отношения, 2001. — 696 с. — ISBN 5-7133-1045-0.

Примечания 

Историки СССР
Американисты СССР
Историки России
Американисты России
Сотрудники Института истории АН СССР
Сотрудники ИМРД АН СССР
Сотрудники Института Латинской Америки РАН
Сотрудники Института США и Канады РАН